— японская фамилия.
 Каваками Гэнсай — самурай XIX века.
 Каваками, Дзинъити (род. 1949) — японский мастер боевых искусств.
 Каваками Кикуко — японский писатель.
 Каваками, Томоко — японская актриса озвучивания.
 Каваками, Масаси (род. 1972) — боксёр.
 Каваками, Хадзимэ (1879—1946) — японский революционер, философ-марксист и экономист периодов Тайсё и ранней Сёва.
 — название пос. Синегорск Сахалинской области (до 1947)